Ярпиво

 «Ярпиво» (с 1993) — пивоваренный завод в Ярославле, филиал пивоваренной компании «Балтика».
 «Ярпиво» (с 1997) — торговая марка пива пивоваренной компании «Балтика», впервые появившаяся на этом заводе.